La Città ima više značenja:
 La Città, Bologna
 La Città, Rieti